Hohe Loh steht für:

 Hohe Loh (Suhl), Berg in Thüringen
 Hohe Loh, Landschaft bei Anzing, Bayern
 Hohe Loh, Kuppe bei Wettesingen, Hessen

Siehe auch:
 Hohe Lohe